

Тирновці () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Джебел.
 Тирновці () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Тутракан.